Der Name Sonnaz bezeichnet:

 eine Gemeinde im Schweizer Kanton Freiburg, siehe La Sonnaz
 eine Gemeinde im französischen Département Savoie, siehe Sonnaz (Savoie)
 ein Fließgewässer im Schweizer Kanton Freiburg, siehe Sonnaz (Fluss)
 eine Abkürzung für Sonnenazimut.

SONNAZ